Шека:

 Шека — село в Арском районе Республики Татарстан, Россия.
 Шека — местность в Эфиопии.
 Шека (Мигель Анжелу да Силва Роша; род. 1994) — португальский футболист.